Gurwitsch (russisch ) ist der Familienname folgender Personen:

 Abram Solomonowitsch Gurwitsch (1897–1962), sowjetischer Schachkomponist
 Alexander Gawrilowitsch Gurwitsch (1874–1954), russischer Mediziner und Biologe
 Aron Gurwitsch (1901–1973), amerikanischer Philosoph litauischer Herkunft
 Fjodor Iljitsch Gurwitsch (1871–1947), russischer Arzt und Menschewik, siehe Fjodor Iljitsch Dan

Siehe auch:
 Gurewitsch
 Gurvitch